La Française est une ancienne équipe cycliste (1901-1955) ;
 La Française est un groupe de gestion d'actifs (1975- ) ;
 La Française, journal fondé par Jane Misme en 1906.